Satélite - em inglês, satellite
Ou ainda:
Satellite Awards - prémio cinematográfico
Satellite (álbum) - da banda P.O.D.
Satellite (canção de Lena Meyer-Landrut) - vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2010
Satellite (canção de Rise Against)

Localidades 

Satellite Beach - na Flórida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos